Jméno a příjmení Ladislav Svoboda má více nositelů:

 Ladislav Svoboda (1893–1952), generál a odbojář
 Ladislav Svoboda (fotbalista), prvoligový fotbalista (1953–1960)
 Ladislav Svoboda (fotbalista, 1937), prvoligový fotbalista (1960–1965), bratr Rudolfa
 Ladislav Svoboda (senátor) (* 1938), politik
 Ladislav Svoboda (lední hokejista), hokejista
 Ladislav Svoboda (památkář) (1957–2022),  památkář, kastelolog